Piseinotecus är ett släkte av snäckor. Piseinotecus ingår i familjen Tergipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nakensnäckor
Piseinotecus